

Pessoas
James Ivory
Keenen Ivory Wayans

Localidades

Ivory (Jura)

Outros
12032 Ivory

Desambiguação